Sains et Saufs (titre original ) est le cinquième épisode de la série télévisée américaine de   créée par Joss Whedon.

Résumé 
Mal doit choisir quels membres d'équipage choisir quand l'un est gravement blessé et deux autres enlevés. Simon trouve un refuge peu sûr dans un village reculé, mais les perceptions étranges de River mettent en danger la sécurité temporaire des Tam.

Production

Écriture 
Drew Z. Greenberg a été le scénariste principal de cet épisode.

Casting 
 Isabella Hofmann
 John Thaddeus
 Gary Werntz
 Zac Efron
 Skylar Roberge
 Erica Tazel

Réalisation 
L'épisode est réalisé par Michael Grossman.

Réception

Critiques 

Noel Murray et Donna Bowman en ont fait une critique.

Thèmes et analyses

Lien externe

Notes et références

Références

Bibliographie 
 

Épisode de Firefly